Джамаль (Джамал, Джемаль, Гамаль, Гамал, Джамаал) — мужское имя (араб. «краса», «красота»), являющееся основой для фамилий.

Известные носители 
 Ахмед Джемаль-паша (1872—1922) — турецкий политик и военный, один из лидеров движения младотурок.
 Джемаль, Гейдар Джахидович (1947—2016) — российский исламский мыслитель и общественный деятель.
 Джемаль, Орхан Гейдарович (1966—2018) — российский журналист.
 Джемаль, Хасан (род. 1944) — турецкий журналист и писатель.